Monastère de la Présentation de la Vierge peut désigner plusieurs monastères orthodoxes serbes :
le monastère de la Présentation-de-la-Mère-de-Dieu-au-Temple à Jašunja ;
le monastère de la Présentation-de-la-Mère-de-Dieu-au-Temple, dans la gorge d'Ovčar-Kablar ;
le monastère de la Présentation-de-la-Mère-de-Dieu-au-Temple à Slavkovica.